Ла Карлота има више значења:

 Ла Карлота (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Карлота (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику